Okny (; , ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Süden der Ukraine mit etwa 5600 Einwohnern.
Sie liegt nahe der Grenze zur Republik Moldau am Ufer des Jahorlyk,  etwa 150 Kilometer nordwestlich von Odessa.

Die Siedlung war bis Juli 2020 das Zentrum des gleichnamigen Rajons Okny in der Oblast Odessa.

Die Ortschaft wurde 1771 zum ersten Mal unter dem Namen Okny schriftlich erwähnt. Zwischen 1921 und dem 19. Mai 2016 trug sie den Beinamen Krasni (ukrainisch ; russisch ; „krasni“ steht für „rot“, es wurde aber auch noch der vom rumänischen abgeleitete Name Okna-Roschy/Окна Рошы genutzt). 1959 wurde dem Ort der Status einer Siedlung städtischen Typs zuerkannt. Zwischen 1924 und 1940 war die Ortschaft Rajonshauptstadt innerhalb der Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik, danach kam sie samt dem Rajon zur Ukrainischen SSR. Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ist sie innerhalb der Oblast Odessa ein Teil der unabhängigen Ukraine.

Verwaltungsgliederung 
Am 10. Februar 2018 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Okny (:uk:Окнянська селищна громада/Oknjanska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 43 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer sowie die 2 Ansiedlungen Nowyj Oratsch und Orliwka, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Dörfern Flora, Nowa Woljarka und Woljarka die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Okny (Окнянська селищна рада/Oknjanska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Okny.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die Dörfer Dihory, Fedossijiwka, Hawynossy, Horjatschiwka, Nowokrasne, Omeljaniwka, Stepaniwka, Tschorna und Zechaniwka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Podilsk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Okny Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Israel Gelfand (1913–2009), sowjetischer Mathematiker

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Odessa
Rajon Podilsk